„Forgot The Ten“ e българска рок група от гр. Шумен.

История 
Групата е сформирана на 13 април 2014 г. от Димитър Димитров, Емил Василев и Стойчо Митев. Месец по късно се присъединява и вокалът на групата Димитър Димитров.

Приемат името Forgot The Ten – комбинация от думи или игра на думи.

Изпълняват песните си както на български, така и на английски език. Стилово могат да бъдат оприличени като рок/прогресив рок.

Състав

Дискография

Сингли 
 2014 – Посока
 2015 – Spirit of Rock
 2015 – Warriors of the Rock
 2015 – Brown Stamp
 2015 – Running Stupid
 2016 – The Way

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Facebook
  Forgot the ten в Български рок архиви
 YouTube

Български рок групи
Музикални групи в Шумен
Основани в България през 2014 година